Benedict Calvert (baron)
 Benedict Leonard Calvert
 Benedict Swingate Calvert
 Charles Benedict Calvert